Le tournoi de tennis de Pattaya est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2009, classée en catégorie International, se dispute du 9 au .

Vera Zvonareva remporte le simple dames. En finale, elle bat Sania Mirza, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Yaroslava Shvedova et Tamarine Tanasugarn.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Pattaya
 Saison 2009 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2009
Pattaya
2009 en Thaïlande
Tennis en février 2009